New England (Verenigde Staten), het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten
 New England (Australië), een regio in het noordoosten van de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 New England (North Dakota), een plaats in de VS
 New England (band), een muziekgroep uit New England (VS).
 New England (New England album), debuut muziekalbum van de gelijknamig band.
 New England (Wishbone Ash), een album van Wishbone Ash

Zie ook:
 Nieuw-Engeland, doorverwijspagina.